Radom - cidade polonesa
Condado de Radom - condado polonês
Radom (Illinois) - cidade estadunidense

Desambiguações de topônimos